Zorotypus — род насекомых семейства Zorotypidae.

Виды 
Типовой вид — Zorotypus guineensis из Западной Африки.

Другие виды встречаются по всему миру, в основном в тропических и субтропических регионах. Четыре вида встречаются к северу от Тропика Рака, два в Америке и другие в Азии и Африке.  Ряд видов известные по находкам в составе бирманского янтаря

Род Zorotypus Silvestri, 1913
 Подрод Zorotypus Silvestri, 1913
 Zorotypus amazonensis Rafael & Engel, 2006 — Бразилия (штат Амазонас)
 Zorotypus asymmetristernum Mashimo, 2018 — Кения
 Zorotypus caxiuana Rafael, Godoi & Engel, 2008 — Бразилия (штат Пара)
 Zorotypus delamarei Paulian, 1949 — Мадагаскар
 Zorotypus guineensis Silvestri, 1913 — Гана, Гвинея, Кот-д’Ивуар
 Zorotypus shannoni Gurney, 1938 — Бразилия (штаты Амазонас и Мату-Гросу)
 Zorotypus vinsoni Paulian, 1951 — Маврикий
 †Zorotypus absonus Engel, 2008 — Доминиканская Республика (Миоцен)
 †Zorotypus denticulatus Yin, Cai & Huang, 2018
 †Zorotypus dilaticeps Yin, Cai, Huang & Engel, 2018
 †Zorotypus goeleti Engel & Grimaldi, 2000 — Доминиканская Республика (Миоцен)
 †Zorotypus mnemosyne Engel, 2008 — Доминиканская Республика (Миоцен)
 †Zorotypus palaeus Poinar, 1988 — Доминиканская Республика (Миоцен)
 Подрод †Octozoros Engel, 2003
 †Zorotypus acanthothorax Engel & Grimaldi, 2002 — Мьянма (Меловой период)
 †Zorotypus cenomanianus Yin, Cai & Huang, 2018 — Мьянма (Меловой период)
 †Zorotypus hirsutus Mashimo, 2018 — Мьянма (Меловой период)
 †Zorotypus hudae (Kaddumi, 2005) — Jordan (Cretaceous)
 †Zorotypus hukawngi Chen & Su, 2019
 †Zorotypus nascimbenei Engel & Grimaldi, 2002 — Мьянма (Меловой период)
 †Zorotypus pecten Mashimo, 2019
 †Zorotypus pusillus Chen & Su, 2019
 †Zorotypus cretatus Engel & Grimaldi, 2002 — Мьянма (Меловой период)
 †Zorotypus oligophleps Liu, Zhang, Cai & Li, 2018
 †Zorotypus robustus Liu, Zhang, Cai & Li, 2018

 Zoraptera incertae sedis
 Zorotypus congensis Van-Ryn-Tournel, 1971 — Congo (Dem.Rep.)
 Zorotypus javanicus Silvestri, 1913 — Indonesia (Java)
 Zorotypus juninensis Engel, 2000 — Peru
 Zorotypus lawrencei New, 1995 — Christmas Island
 Zorotypus leleupi Weidner, 1976 — Ecuador (Galapagos Islands)
 Zorotypus longicercatus Caudell, 1927 — Jamaica
 Zorotypus newi (Chao & Chen, 2000) — Taiwan
 Zorotypus sechellensis Zompro, 2005 — Seychelles
 Zorotypus swezeyi Caudell, 1922 — США (Гавайи)

Примечания 

Polyneoptera